błękit – kolor jasnoniebieski (błękit nieba).
 błękit (barwnik) – barwnik o barwie niebieskiej lub zbliżonej.
 błękit (chemia) – związki chemiczne, minerały, barwniki o niebieskiej lub zbliżonej barwie.
 błękitna krew – związek frazeologiczny
 Blue (Błękit) – brytyjski filmowy dramat dokumentalny w reżyserii Dereka Jarmana z 1993 r.